Накадзі́ма (, ) — дослівно: «серединний острів».

Топоніми 
 Накадзіма (Фукусіма)

Персоналії 
Накадзіма — японське прізвище.
 Накадзіма Кадзукі — японський автогонщик, пілот Формули-1.

Японські прізвища